Det har funnits flera personer med namnet Beata Trolle:

Beata Trolle, död 1515-08-05, dotter till Arvid Trolle till Bergkvara, Bo och Lillö (död 1505)
Beata Trolle, död 1591, gift 1538 med Gabriel Kristiernsson (Oxenstierna) (1500–1585)
Beata Trolle, levde ännu 1602-11-22. dotter till Arvid Trolle och Hillevi Sparre. Gift 1) med Bengt Månsson Some, till Västerby och 2) med Tönne Göransson (Gyllenmåne)
Beata Trolle, död 1598-02-28. Gift med hovrättsrådet Erland Björnsson Bååt